Elettariopsis är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Elettariopsis ingår i familjen Zingiberaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Elettariopsis